Coral UK Snooker Championship 1981 je bil nejakostni poklicni snooker turnir, ki je potekal od 22. novembra do 5. decembra 1981 v gledališču Guildhall, Preston, Anglija. Zaključne dvoboje turnirja (od 28. novembra dalje) je prenašala britanska televizijska hiša BBC.

Turnir
Steve Davis je turnir osvojil še drugo leto zapored. V finalu je deklasiral Terryja Griffithsa z izidom 16-3. V turnir je zelo ambiciozno šel tudi Jimmy White, samozavesten zaradi zmag na turnirjih Scottish Masters in Northern Ireland Classic predhodno v sezoni. White se je po zmagah nad Johnom Virgom, Dennisom Taylorjem in Rayem Reardonom prebil v polfinale, kjer ga je nato z rezultatom 0-9 ponižal tedanji svetovni prvak in kasnejši zmagovalec turnirja Steve Davis.

Nase sta opozorila dva druga mlada igralca: Tony Knowles in Tony Meo. Knowles se je prebil v četrtfinale, potem ko je porazil Freda Davisa in Douga Mountjoya, Meo pa je z zmagami proti Rexu Williamsu, Cliffu Thorburnu in Alexu Higginsu segel do polfinala, kjer ga je nato odpravil Terry Griffiths.

Nagradni sklad
Zmagovalec: 10.000 GB£
Skupaj: 40.000 £

Kvalifikacije

Glavni del turnirja

1. in 2. krog

Drevo končnice turnirja

UK Snooker Championship
UK Snooker Championship